Sonny Boy Williamson kan avse:

Sonny Boy Williamson I (1914–1948) – också känd som John Lee Curtis Williamson och den som var den förste Sonny Boy Williamson, 

Sonny Boy Williamson II (1912–1965) – också känd som Aleck "Rice" Miller, var den mer känd av dessa två.